Frankenweenie (curtmetratge), dirigit per Tim Burton el 1984
 Frankenweenie (pel·lícula), dirigida per Tim Burton el 2012